R18 (België), een ringweg rond de gemeente Retie in België
 R18 (Ghana), een regionale weg in Ghana
 R-18 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 , een regionale weg in Oekraïne
 , een onbemand luchtvaartuig in Oekraïne